Список видів роду фузарій:

Список, який станом на 23.10.2019 містить 288 визнаних видів роду фузарій (Fusarium), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Fusarium acaciae-mearnsii O'Donnell, T.Aoki, Kistler & Geiser, 2004
 Fusarium acaciae Cooke & Harkn., 1884
 Fusarium acuminatum Ellis & Everh., 1895
 Fusarium aethiopicum O'Donnell, Aberra, Kistler & T.Aoki, 2008
 Fusarium agapanthi O'Donnell, T.Aoki, Jacq.Edwards & Summerell, 2016
 Fusarium albidum (Rossman) O'Donnell & Geiser, 2013
 Fusarium albosuccineum (Pat.) O'Donnell & Geiser, 2013
 Fusarium algeriense I.Laraba & K.O'Donnell, 2017
 Fusarium alkanophilum Palacios-Prü & V.Marcano, 2001
 Fusarium ananatum A.Jacobs, Marasas & P.S.van Wyk, 2010
 Fusarium andinum Syd., 1939
 Fusarium andiyazi Marasas, Rheeder, Lampr., K.A.Zeller & J.F.Leslie, 2001
 Fusarium anguioides Sherb., 1915
 Fusarium annulatum Bugnic., 1952
 Fusarium anthophilum (A.Braun) Wollenw., 1916
 Fusarium arcuatisporum M.M.Wang, Qian Chen & L.Cai, 2019
 Fusarium armeniacum (G.A.Forbes, Windels & L.W.Burgess) L.W.Burgess & Summerell, 2000
 Fusarium arthrosporioides Sherb., 1915
 Fusarium asiaticum O'Donnell, T.Aoki, Kistler & Geiser, 2004
 Fusarium atrovinosum L.Lombard & Crous, 2019
 Fusarium austroamericanum T.Aoki, Kistler, Geiser & O'Donnell, 2004
 Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., 1886
 Fusarium aywerte (Sangal. & L.W.Burgess) Benyon & L.W.Burgess, 2000
 Fusarium azukiicola T.Aoki, H.Suga, F.Tanaka, Scandiani & O'Donnell, 2012

B 

Fusarium babinda Summerell, C.A.Rugg & L.W.Burgess, 1995
 Fusarium baccharidicola Henn., 1908
 Fusarium bacilligerum (Berk. & Broome) Sacc., 1886
 Fusarium bactridioides Wollenw., 1934
 Fusarium bambusae (Teng) Z.Q.Zeng & W.Y.Zhuang, 2017
 Fusarium begoniae Nirenberg & O'Donnell, 1998
 Fusarium beomiforme P.E.Nelson, Toussoun & L.W.Burgess, 1988
 Fusarium betae (Desm.) Sacc., 1880
 Fusarium bicellulare Kirschst., 1941
 Fusarium boothii O'Donnell, T.Aoki, Kistler & Geiser, 2004
 Fusarium brachygibbosum Padwick, 1945
 Fusarium brasilicum T.Aoki, Kistler, Geiser & O'Donnell, 2004
 Fusarium brasiliense T.Aoki & O'Donnell, 2005
 Fusarium brevicatenulatum Nirenberg, O'Donnell, Kroschel & Andrianaivo, 1998
 Fusarium bugnicourtii Brayford, 1987
 Fusarium buharicum Jacz. ex Babajan & Teterevn.-Babajan, 1929
 Fusarium bulbicola Nirenberg & O'Donnell, 1998
 Fusarium burgessii M.H.Laurence, Summerell & E.C.Y.Liew, 2011

C 

Fusarium caatingaense A.C.S.Santos, C.S.Lima, P.V.Tiago & N.T.Oliveira, 2019
 Fusarium caeruleum Lib. ex Sacc., 1886
 Fusarium callistephi L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium camptoceras Wollenw. & Reinking, 1925
 Fusarium carminascens L.Lombard, Crous & Lampr., 2018
 Fusarium catenulatum F.J.Chen, 2000
 Fusarium caucasicum Letov, 1929
 Fusarium cavispermum Corda, 1837
 Fusarium celtidicola Q.J.Shang, K.D.Hyde, 2018
 Fusarium chlamydosporum Wollenw. & Reinking, 1925
 Fusarium cicatricum (Berk.) O'Donnell & Geiser, 2013
 Fusarium ciliatum Link, 1825
 Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell, 1998
 Fusarium citri M.M.Wang, Qian Chen & L.Cai, 2019
 Fusarium citricola Guarnaccia, Sand.-Den. & Crous, 2017
 Fusarium coffeatum L.Lombard & Crous, 2019
 Fusarium coicis Johanssen, J.L.Walsh, M.H.Laurence, L.W.Burgess, E.C.Y.Liew & Petrović, 2016
 Fusarium commune K.Skovg., O'Donnell & Nirenberg, 2003
 Fusarium compactum (Wollenw.) Raillo, 1950
 Fusarium concentricum Nirenberg & O'Donnell, 1998
 Fusarium concolor Reinking, 1934
 Fusarium contaminatum L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium continuum X.Zhou, T.Aoki, O'Donnell & Z.M.Cao, 2016
 Fusarium convolutans Sand.-Den., Crous & W.J.Swart, 2018
 Fusarium cortaderiae O'Donnell, T.Aoki, Kistler & Geiser, 2004
 Fusarium crassistipitatum Scandiani, T.Aoki & O'Donnell, 2011
 Fusarium crookwellense L.W.Burgess, P.E.Nelson & Toussoun, 1982
 Fusarium cugenangense Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018
 Fusarium culmorum (Wm.G.Sm.) Sacc., 1892
 Fusarium cuneirostrum O'Donnell & T.Aoki, 2005
 Fusarium curvatum L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium cyanostomum (Sacc. & Flageolet) O'Donnell & Geiser, 2013

D 

Fusarium dactylidis T.Aoki, Geiser, P.R.Johnst. & O'Donnell, 2015
 Fusarium denticulatum Nirenberg & O'Donnell, 1998
 Fusarium derridis Henn., 1902
 Fusarium desaboruense Maryani, Sand.-Den., L.Lombard, Kema & Crous, 2019
 Fusarium dimorphum J.V.Almeida & Sousa da Câmara, 1903
 Fusarium discolor Appel & Wollenw., 1910
 Fusarium diversisporum Sherb., 1915
 Fusarium dlaminii Marasas, P.E.Nelson & Toussoun, 1986
 Fusarium dominicanum Cif., 1955
 Fusarium duoseptatum Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018

E 

Fusarium eichleri Bres., 1903
 Fusarium elaeidis L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium elegans Appel & Wollenw., 1910
 Fusarium elongatum Cooke, 1890
 Fusarium enterolobii P.K.S.Gupta, 1974
 Fusarium equiseti (Corda) Sacc., 1886
 Fusarium ershadii M.Papizadeh, A.van Diepeningen & H.R.Zamanizadeh, 2018
 Fusarium eucalypticola Henn., 1901
 Fusarium euonymi Syd. & P.Syd., 1900
 Fusarium euonymi-japonici Henn., 1902
 Fusarium euwallaceae S.Freeman, Z.Mendel, T.Aoki & O'Donnell, 2014
 Fusarium expansum Schltdl., 1824

F 

Fusarium fabacearum L.Lombard, Crous & Lampr., 2018
 Fusarium ficicrescens Al-Hatmi, Mirab., Stielow & de Hoog, 2015
 Fusarium fijikuroi Nirenberg, 1976
 Fusarium filiferum (Preuss) Wollenw., 1916
 Fusarium flavum (Fr.) Wollenw., 1931
 Fusarium flocciferum Corda, 1828
 Fusarium foetens Schroers, O'Donnell, Baayen & Hooftman, 2004
 Fusarium fracticaudum Herron, Marinc. & M.J.Wingf., 2015
 Fusarium fractiflexum T.Aoki, O'Donnell & K.Ichik., 2001
 Fusarium fredkrugeri Sand.-Den., Crous & W.J.Swart, 2018
 Fusarium fructigenum Fr., 1832
 Fusarium fujikuroi Nirenberg, 1976

G 

Fusarium gaditjirrii Phan, L.W.Burgess & Summerell, 2004
 Fusarium gamsii Torbati, Arzanlou & Sand.-Den., 2018
 Fusarium gerlachii T.Aoki, Starkey, L.R.Gale, Kistler & O'Donnell, 2007
 Fusarium gibbosum Appel & Wollenw., 1910
 Fusarium globosum Rheeder, Marasas & P.E.Nelson, 1996
 Fusarium glycines L.Lombard, Crous & Lampr., 2018
 Fusarium goolgardi D.M.Robinson, M.H.Laurence, E.C.Y.Liew & Summerell, 2015
 Fusarium gossypinum L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium graminearum Schwabe, 1839
 Fusarium graminum Corda, 1837
 Fusarium grosmichelii Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018
 Fusarium guilinense M.M.Wang, Qian Chen & L.Cai, 2019
 Fusarium guttiforme Nirenberg & O'Donnell, 1998

H 

Fusarium haematococcum Nalim, Samuels & Geiser, 2011
 Fusarium hainanense M.M.Wang, Qian Chen & L.Cai, 2019
 Fusarium hexaseptatum Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018
 Fusarium hibernans Lindau, 1909
 Fusarium hoodiae L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium hostae Geiser & Juba, 2001
 Fusarium humi (Reinking) Nirenberg & Hagedorn, 2008
 Fusarium humicola L.Lombard & Crous, 2019
 Fusarium humuli M.M.Wang, Qian Chen & L.Cai, 2019

I 

Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., 1886
 Fusarium inflexum R.Schneid., 1975
 Fusarium ipomoeae M.M.Wang, Qian Chen & L.Cai, 2019
 Fusarium iranicum Torbati, Arzanlou & Sand.-Den., 2018
 Fusarium irregulare M.M.Wang, Qian Chen & L.Cai, 2019

J 

Fusarium juglandinum Peck, 1909
 Fusarium juruanum Henn., 1904

K 

Fusarium kalimantanense Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018
 Fusarium kelerajum Samuels, Nalim & Geiser, 2011
 Fusarium konzum Zeller, Summerell & J.F.Leslie, 2003
 Fusarium kotabaruense Maryani, Sand.-Den., L.Lombard, Kema & Crous, 2019
 Fusarium kurdicum Petr., 1959
 Fusarium kuroshium F.Na, J.D.Carrillo & Eskalen, 2018
 Fusarium kurunegalense Samuels, Nalim & Geiser, 2011
 Fusarium kyushuense O'Donnell & T.Aoki, 1998

L 

Fusarium lacertarum Subrahm., 1983
 Fusarium lactis Pirotta, 1879
 Fusarium langsethiae Torp & Nirenberg, 2004
 Fusarium languescens L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium laricis Sawada, 1950
 Fusarium lateritium Nees, 1816
 Fusarium libertatis L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium lolii (Wm.G.Sm.) Sacc., 1895
 Fusarium longipes Wollenw. & Reinking, 1925
 Fusarium louisianense L.R.Gale, Kistler, O'Donnell & T.Aoki, 2011
 Fusarium luffae M.M.Wang, Qian Chen & L.Cai, 2019
 Fusarium lumajangense Maryani, Sand.-Den., L.Lombard, Kema & Crous, 2019
 Fusarium lunulosporum Gerlach, 1977

M 

Fusarium macroceras Wollenw. & Reinking, 1925
 Fusarium mahasenii Samuels, Nalim & Geiser, 2011
 Fusarium mangiferae Britz, M.J.Wingf. & Marasas, 2002
 Fusarium marasasianum Herron, Marinc. & M.J.Wingf., 2015
 Fusarium meridionale T.Aoki, Kistler, Geiser & O'Donnell, 2004
 Fusarium mesoamericanum T.Aoki, Kistler, Geiser & O'Donnell, 2004
 Fusarium metachroum Appel & Wollenw., 1910
 Fusarium mexicanum T.Aoki, S.Freeman, Otero-Colina, Rodr.-Alv., Fern.-Pavía, R.C.Ploetz & O'Donnell, 2010
 Fusarium microconidium L.Lombard & Crous, 2019
 Fusarium mindoanum Petr., 1950
 Fusarium miscanthi W.Gams, Klamer & O'Donnell, 1999
 Fusarium moronei Curzi, 1928
 Fusarium mundagurra M.H.Laurence, E.C.Y.Liew, L.A.Shuttlew. & L.W.Burgess, 2015
 Fusarium musae Van Hove, Waalwijk, Munaut, Logrieco & Ant.Moretti, 2011
 Fusarium musarum Logrieco & Marasas, 1998

N 

Fusarium nanum M.M.Wang, Qian Chen & L.Cai, 2019
 Fusarium napiforme Marasas, P.E.Nelson & Rabie, 1988
 Fusarium nelsonii Marasas & Logrieco, 1998
 Fusarium nematophilum Nirenberg & Hagedorn, 2008
 Fusarium neoceras Wollenw. & Reinking, 1925
 Fusarium neocosmosporiellum O'Donnell & Geiser, 2013
 Fusarium nepalense T.Aoki, Jon Carter, P.Nicholson, Kistler & O'Donnell, 2011
 Fusarium newnesense M.H.Laurence & Summerell, 2016
 Fusarium nirenbergiae L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium nisikadoi T.Aoki & Nirenberg, 1997
 Fusarium nodosum L.Lombard & Crous, 2019
 Fusarium nurragi (Summerell & L.W.Burgess) Benyon, Summerell & L.W.Burgess, 2000

O 

Fusarium odoratissimum Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018
 Fusarium oligoseptatum T.Aoki, M.T.Kasson, S.Freeman, D.M.Geiser & K.O’Donnell, 2018
 Fusarium otomycosis Y.N.Ming & T.F.Yu, 1966
 Fusarium oxysporum Schltdl., 1824

P 

Fusarium pallidoroseum (Cooke) Sacc., 1886
 Fusarium paranaense Costa, Matos & Pfenning, 2017
 Fusarium parvisorum Herron, Marinc. & M.J.Wingf., 2015
 Fusarium paspali Henn., 1905
 Fusarium peltigerae Westend., 1849
 Fusarium pentaclethrae Henn., 1905
 Fusarium pernambucanum A.C.S.Santos, C.S.Lima, P.V.Tiago & N.T.Oliveira, 2019
 Fusarium peruvianum L.Lombard & Crous, 2019
 Fusarium petersiae L.Lombard, 2017
 Fusarium petroliphilum (Q.T.Chen & X.H.Fu) Geiser, O'Donnell, D.P.G.Short & N.Zhang, 2013
 Fusarium pharetrum L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium phialophorum Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018
 Fusarium phyllachorae Henn., 1907
 Fusarium phyllophilum Nirenberg & O'Donnell, 1998
 Fusarium phyllostachydicola W.Yamam., 1962
 Fusarium pininemorale Herron, Marinc. & M.J.Wingf., 2015
 Fusarium pisi (F.R.Jones) A.Šišić, J.Baćanović-Šišić, S.A.Ahmed & A.M.S.Al-Hatmi, 2018
 Fusarium poae (Peck) Wollenw., 1913
 Fusarium polyphialidicum Marasas, P.E.Nelson, Toussoun & P.S.van Wyk, 1986
 Fusarium praegraminearum Gräfenhan & O'Donnell, 2016
 Fusarium proliferatum (Matsush.) Nirenberg, 1976
 Fusarium pseudensiforme Samuels, Nalim & Geiser, 2011
 Fusarium pseudoanthophilum Nirenberg, O'Donnell & Mubat., 1998
 Fusarium pseudocircinatum O'Donnell & Nirenberg, 1998
 Fusarium pseudograminearum O'Donnell & T.Aoki, 1999
 Fusarium pseudonygamai O'Donnell & Nirenberg, 1998
 Fusarium psidii P.K.S.Gupta, 1974
 Fusarium purpurascens Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018

R 

Fusarium ramigenum O'Donnell & Nirenberg, 1998
 Fusarium rectiphorum Samuels, Nalim & Geiser, 2011
 Fusarium redolens Wollenw., 1913
 Fusarium reticulatum Mont., 1843
 Fusarium retusum Wellman, 1943
 Fusarium riograndense Dallé Rosa, Ramirez-Castrillón, P.Valente, Fuent., van Diepen. & Goldani, 2018
 Fusarium robustum Gerlach, 1977
 Fusarium roseolum (Stephens) Sacc., 1886
 Fusarium roseum Link, 1809
 Fusarium rostratum Appel & Wollenw., 1910
 Fusarium rubiginosum Appel & Wollenw., 1910
 Fusarium rusci (Sacc.) O'Donnell & Geiser, 2013

S 

Fusarium sacchari (E.J.Butler & Hafiz Khan) W.Gams, 1971
 Fusarium salinense Sand.-Den., Guarnaccia & Polizzi, 2017
 Fusarium sampaioi Gonz.Frag., 1924
 Fusarium sangayamense Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018
 Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., 1882
 Fusarium secorum Secor, Rivera-Varas, D.S.Christ, F.M.Mathew, M.F.R.Khan, Varrelm. & M.D.Bolton, 2014
 Fusarium setosum Nirenberg & Samuels, 1989
 Fusarium sibiricum Gagkaeva, Burkin, Kononenko, Gavrilova, O'Donnell, T.Aoki & Yli-Mattila, 2011
 Fusarium siculi Sand.-Den., Guarnaccia & Polizzi, 2017
 Fusarium sinense Z.H.Zhao & G.Z.Lu, 2008
 Fusarium sorghi Henn., 1907
 Fusarium sororula Herron, Marinc. & M.J.Wingf., 2015
 Fusarium sphaerosporum Q.T.Chen & X.H.Fu, 1987
 Fusarium spinosum L.Lombard, Houbraken & Crous, 2019
 Fusarium sporodochiale L.Lombard & Crous, 2019
 Fusarium sporotrichioides Sherb., 1915
 Fusarium stercicola Šišić, Al-Hatmi, Baćanović-Šišić, S.A.Ahmed & Finckh, 2018
 Fusarium sterilihyphosum Britz, Marasas & M.J.Wingf., 2002
 Fusarium stilboides Wollenw., 1924
 Fusarium stromaticola Henn., 1900
 Fusarium sublunatum Reinking, 1934
 Fusarium subtropicale C.Pereira, T.Ward & O’Donnell, 2018
 Fusarium subulatum Appel & Wollenw., 1910
 Fusarium succisae J.Schröt., 1892
 Fusarium sudanense S.A.Ahmed, Al-Hatmi & de Hoog, 2017
 Fusarium sulawesiense Maryani, Sand.-Den., L.Lombard, Kema & Crous, 2019
 Fusarium sulphureum Schltdl., 1824

T 

Fusarium tanahbumbuense Maryani, Sand.-Den., L.Lombard, Kema & Crous, 2019
 Fusarium tardichlamydosporum Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018
 Fusarium tardicrescens Maryani, L.Lombard, Kema & Crous, 2018
 Fusarium tasmanicum (McAlpine) Rossman, 1983
 Fusarium temperatum Scaufl. & Munaut, 2011
 Fusarium terricola Al-Hatmi, S.A.Ahmed & de Hoog, 2017
 Fusarium thapsinum Klittich, J.F.Leslie, P.E.Nelson & Marasas, 1997
 Fusarium tjaetaba T.T.H.Vu, J.L.Walsh, M.H.Laurence, L.W.Burgess, E.C.Y.Liew & Summerell, 2016
 Fusarium tjaynera J.L.Walsh, M.H.Laurence, L.W.Burgess, E.C.Y.Liew & Summerell, 2016
 Fusarium torreyae T.Aoki, J.A.Sm., L.L.Mount, Geiser & O'Donnell, 2013
 Fusarium torulosum (Berk. & M.A.Curtis) Gruyter & J.H.M.Schneid., 1991
 Fusarium transvaalense Sand.-Den., Crous & W.J.Swart, 2018
 Fusarium trichothecioides Wollenw., 1912
 Fusarium tricinctum (Corda) Sacc., 1886
 Fusarium triseptatum L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium tritici Erikss., 1891
 Fusarium tumidum Sherb., 1928
 Fusarium tupiense C.S.Lima, Pfenning & J.F.Leslie, 2012

U 

Fusarium udum (Berk.) Wollenw., 1913
 Fusarium urticearum (Corda) Sacc., 1886
 Fusarium ussurianum T.Aoki, Gagkaeva, Yli-Mattila, Kistler & O'Donnell, 2009

V 

Fusarium venenatum Nirenberg, 1995
 Fusarium verrucosum (Pat.) O'Donnell & Geiser, 2013
 Fusarium veterinarium L.Lombard & Crous, 2018
 Fusarium vogelii Henn., 1902
 Fusarium volatile Al-Hatmi, Sand.-Den., S.A.Ahmed & de Hoog, 2019
 Fusarium vorosii B.Tóth, Varga, Starkey, O'Donnell, H.Suga & T.Aoki, 2007

W 

Fusarium witzenhausenense Šišić, Al-Hatmi, Baćanović-Šišić, S.A.Ahmed & Finckh, 2018
 Fusarium wolgense Rodigin, 1942
 Fusarium wollenweberi Raillo, 1950

X 

Fusarium xylarioides Steyaert, 1948

Z 

 Fusarium zanthoxyli X.Zhou, T.Aoki, O'Donnell & Z.M.Cao, 2016

Примітки

Посилання 
 

 
Фузарій
Фузарій